Artèria arcuada del peu
 Artèria arcuada del ronyó, o artèries arciformes del ronyó, estan situades en el límit entre el còrtex renal i la medul·la renal.